De UEFA Women's Champions League 2014/15 was het 14e seizoen van dit Europese voetbaltoernooi voor vrouwenclubteams georganiseerd door de UEFA. Winnaar werd het Duitse 1. FFC Frankfurt dat in de finale in Berlijn de Franse club Paris Saint-Germain versloeg met 2-1.

Belgische en Nederlandse ploegen
Nederland werd in deze competitie vertegenwoordigd door FC Twente, dat in de 1/16e finale verloor van Paris Saint-Germain (1-2 en 0-1). België had geen vertegenwoordiger in het hoofdtoernooi, Standard Luik werd uitgeschakeld in de kwalificatiepoule.

Europacupvoetbal 2014/15
UEFA Women's Champions League